

Населені пункти та їхні частини

 Козьле — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Козьле — село в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Козьле — частина міста Кендзежин-Козьле в Кендзежинсько-Козельському повіті Опольського воєводства
 Козьле — частина села Тарнава-Дольна в гміні Зембжице Суського повіту Малопольського воєводства
 Козьле — частина села Щава в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Козьле — частина села Зембжиці в гміні Зембжице Суського повіту Малопольського воєводства
 Козьле — частина села Павловіце в гміні Павловіце Пщинського повіту Сілезького воєводства

Примітки